Гарри Уильямс ():
 Уильямс, Гарри (1883) (1883—19??) — английский футболист, нападающий.
 Уильямс, Гарри (1898) (1898—1980) — английский футболист, левый инсайд.
  (1879—1922) — американский композитор.